Bagby ist der Familienname folgender Personen:

 John C. Bagby (1819–1896), US-amerikanischer Politiker
 Larry Bagby (* 1974), US-amerikanischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bagby (Kalifornien), im Mariposa County
 Bagby (Texas), im Fannin County
 Bagby (Virginia), im Caroline County

Fließgewässer:
 Bagby Branch, Fließgewässer im Randolph County, Missouri
 Bagby Creek, Fließgewässer im Nodaway County, Missouri
 Bagbys Creek, Fließgewässer im Randolph County, Missouri

im NRHP gelistete Objekte:
 Bagby Furniture Company Building, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 98001263
 Bagby Guard Station, in Estacada, Oregon, ID-Nr. 99001088
 Bagby Stationhouse, Water Tanks and Turntable, in El Portal, Kalifornien, ID-Nr. 79000316
 Bagby-Hossler House, in Tiffin, Ohio, ID-Nr. 86001562